Knut Björkenstam kan syfta på

 Knut Björkenstam (1815–1905), häradshövding, godsägare och riksdagsledamot.
 Knut Björkenstam (1934–2017), militär.